Belgium
Braine-l’Alleud,  község Belgium Vallon Brabant tartományában

 Franciaország
Brain, település Franciaországban, Aisne megyében